Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 77-es, továbbá 77A, 77K, 77R, 77Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 77-es busz (Budapest)megszűnt
 77Y busz (Budapest)megszűnt

 77-es busz (Szeged)
 77A busz (Szeged)
 77K busz (Szeged)ideiglenes
 77R busz (Szeged)megszűnt
 77Y busz (Szeged)